«Расста́немся, пока́ хоро́шие» — художественный фильм Владимира Мотыля. Экранизация новеллы «Дудка старого Хасана» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».

Баграт — абхазский горец, ставящий честь и справедливость выше всего. Княгиня не может вынести того, что Баграт побеждает во всех соревнованиях её сына. Все хорошие качества Баграта лишь вызывают её зависть. Был у Баграта великолепный конь, и стал этот конь предметом раздора и смерти сына княгини.

В ролях 
 Георгий Дарчиашвили — Баграт Кяпш
 Людмила Потапова — Ленала
 Сергей Максимов — Осман Чачба, сын княгини
 Галина Умпелева — княгиня Чачба
 Владимир Сичкарь — Лагу
 Нана Андроникашвили — Гуранда Кяпш, сестра Баграта
 Галина Тменова — Санта Кяпш, сестра Баграта
 Мухаммад-али Махмадов — Талбей
 Дагун Омаев — Кадыр
 Исфандиер Гулямов — Арсентий, грек
 Жульен Росалес — Микис, сын Арсентия
 Муса Дудаев — мулла
 Вячеслав Кириличев — судья
 Юлия Рутберг — Аду, прислуга княгини
 Эдуардас Кунавичюс — Тачкун
 Александр Буреев — Хиш
 Барасби Мулаев — отец Баграта
 Далер Маджидов — Иса
 Галина Семёнова
 Руслан Газаев

Ссылки 
Film.ru
 

Фильмы СССР 1991 года
Экранизации произведений Фазиля Искандера
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях